Santa Rosa da Lima –  religiosa peruviana canonizzata nel 1671 da papa Clemente X , è la santa patrona del Perù
Santa Rosa de Lima – comune di salvadoregno nel dipartimento di La Unión
Santa Rosa de Lima – comune guatelmalteca nel dipartimento di Santa Rosa
Santa Rosa de Lima – comune brasiliano nello Stato di Santa Catarina
Santa Rosa de Lima – comune brasiliano nello Stato del Sergipe